La Elipa (buurt) - buurt in Madrid
 La Elipa (metrostation) - metrostation in bovenstaande buurt